El tasajillo de Tepalcatepec (Peniocereus tepalcatepecanus) pertenece a la familia de las cactáceas (Cactaceae). La palabra cereus viene del latín, cirio, es decir, plantas columnares espinosas; ‘tepalcatepecanus’ es una población y una cuenca hidrológica de Michoacán.

Clasificación y descripción 
Es un tasajo de la familia Cactaceae del orden Caryophyllales. Es descrita con raíces napiformes, bifurcada. Tallos biformes,con costillas; cuando son jóvenes forman segmentos triangulares, hasta de 15 cm de largo, de color verde obscuro con máculas casi blancas; areolas separadas entre sí 5 a 12 mm, 3 espinas centrales, 1 porrecta, 6 o 7 espinas radiales, todas cónicas, de color pardo obscuro a claro; tallos cuando adultos casi cilíndricos, con 3 a 4 costillas, de color verde claro, con pequeñas máculas redondeadas o alargadas, de color verde oscuro con manchas rojizas; areolas separadas entre sí 25 a 45 mm; espinas radiales 9 adpresas; espinas centrales 3, puberulentas; todas las espinas son cónicas, de color pardo claro, pubescentes hacia la base y con puntas ambarinas translúcidas. Flores nocturnas, infundibuliformes, blancas. Frutos oblongos, tuberculados, de color verde al principio y rojo púrpura al madurar; con 1 a 3 espinas centrales, cónicas negruzcas, y de 6 a 8 espinas radiales, aciculares, rojiza oscuras; semillas ovales, brillosas, negras, testa con ornamentaciones hexagonales.

Distribución 
Endémica de las cuencas bajas de los ríos Coahuayana y Tepalcatepec, de los estados de Jalisco, hacia el sureste y Michoacán de los municipios de La Huacana y Tepalcatepec.

Hábitat 
Vive de 300 a 600 msnm, en colinas bajas de bosques tropicales caducifolios.

Estado de conservación 
Las poblaciones de esta especie están amenazadas por la ganadería y en menor escala por la agricultura, por lo que se propone como sujeta a Protección especial (Pr) en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 059-2015. En la lista roja de la UICN se considera como Vulnerable (VU). En CITES se valora en el apéndice II.

Referencias

Enlaces externos 
 Naturalista.

tepalcatepecanus
Cactus y suculentas